Garda (Pelecus cultratus), halfaj
 Garda, venetói kisváros Olaszországban
 Garda-tó (Lago di Garda), Olaszország legnagyobb tava Veneto környékén